O.c.b. — девятый студийный альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 27 февраля 2009 года. В первую неделю после выпуска альбом занял вторую строчку в официальном музыкальном чарте Польши. В итоге диск получил статус золотого альбома (более 15 000 проданных копий). В апреле 2010 года альбом стал победителем музыкальной премии Fryderyk в номинации «Album roku hip-hop/R&B» (Хип-хоп/R’n’B альбом).

Об альбоме 
В записи альбома принимали участие специально приглашённые гости. В их числе оказались: американские рэперы Torae, Kaze, Evidence и Кейт Мюррей.

Альбом существует в трёх версиях. Специальная версия содержит дополнительный CD-диск, на котором записаны те же песни, но в инструментальном исполнении. Третья версия (на грампластинках) вышла 13 июля 2009 года.

Po drodze do nieba 
Заглавным треком альбома стал сингл «Po drodze do nieba». Композиция вышла в качестве сингла; её премьера состоялась 9 января 2009 года. Также на песню «Po drodze do nieba» был снят видеоклип.
Продюсерами данной композиции стали участники хип-хоп дуэта «The Returners». Режиссёром видеоклипа выступил Томаш Чубака. Помимо того, что в клипе использовано множество спецэффектов, в процессе съёмок участвовали жена и сын Адама Островского.

Список композиций

CD1

CD2 
Прилагается к специальной версии альбома и содержит только инструментальные композиции.

Награды и места в чартах 
  Польша —  Золото, 2

Примечания

Ссылки 
 O.S.T.R. — O.C.B.

Альбомы 2009 года
Альбомы O.S.T.R.